Kaufman är ett tyskt och judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alena Kaufman (född 1987), rysk längdskidåkare och skidskytt
 Andy Kaufman (1949–1984), amerikansk skådespelare och komiker
 Boris Kaufman (1906–1980), rysk-merikansk filmfotograf
 Charlie Kaufman (född 1958), amerikansk manusförfattare, filmproducent och filmregissör
 David Kaufman (född 1961), amerikansk skådespelare
 Georg Heinrich Kaufmann (1842–1929), tysk historiker
 George S. Kaufman (1889–1961), amerikansk dramatiker, manusförfattare, regissör och humorist
 Kenn Kaufman
 Lloyd Kaufman
 Moisés Kaufman
 Philip Kaufman
 Sarah Kaufman
 Ted Kaufman
 Theodore Newman Kaufman

Se även 
 Kauffman
 Kauffmann
 Kaufmann

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn
Efternamn som syftar på yrken